Skrukeby kyrka kan syfta på:

 Västra Skrukeby kyrka
 Östra Skrukeby kyrka